Achterknoten steht für:
 Achterknoten (Schlaufe), Knoten zur Bildung einer Schlaufe
 Achterknoten (Verbindung), Knoten zur Verbindung zweier Seile
 Achterknoten (Mathematik), mathematisches Modell in der Knotentheorie

Siehe auch
 Achtknoten, Stopperknoten